Parti social-libéral, un parti brésilien
 Parti social-libéral croate
 Parti social libéral européen, autre nom du parti français Nouveau Centre (France)
 Parti social-libéral, un parti tunisien
 Parti social-libéral, un parti moldave

Le Mouvement radical, social et libéral, en France porte également ces deux qualificatifs.